V roce 2010 proběhlo více povodní:

Povodně ve střední Evropě v květnu 2010 
Povodeň na Lužické Nise 2010 
Povodně v Pákistánu 2010